

Titres 

 Le Capitaine Fracasse (1863), roman de cape et d’épée de Théophile Gautier ;
 Capitaine Fracasse, série télévisée d’animation française ;
 Le Capitaine Fracasse (1909), film français de Victorin Jasset ;
 Le Capitaine Fracasse (1929), film français d’Alberto Cavalcanti ;
  (Capitan Fracassa, 1940), film italien de Duilio Coletti ;
 Le Capitaine Fracasse (1943), film français d’Abel Gance ;
 Le Capitaine Fracasse (1961), film franco-italien de Pierre Gaspard-Huit ;
 Le Voyage du capitaine Fracasse (1990), film franco-italien d’Ettore Scola.
 Fracasse (2020), pièce de théâtre française adaptée du roman de Théophile Gautier par Jean-Christophe Hembert et Loïc Varraut